Bulgarini – antica nobile famiglia mantovana
 Bartolomeo Bulgarini – pittore italiano
 Bulgarino Bulgarini – giurista e diplomatico senese
 Carlo Bulgarini – nobile italiano
 Domenico Bulgarini –  editore, scrittore e autore teatrale italiano
 Giuseppe Bulgarini – scultore italiano